García de Toledo Osorio (Nápoles, 25 de abril de 1579-Madrid, 21 de enero de 1649), VI marqués de Villafranca del Bierzo, grande de España, III duque de Fernandina, III príncipe de Montalbán y II conde de Peña Ramiro, fue un militar y político español.

Biografía 
Nació en Nápoles, el 25 de abril de 1579. Era hijo de Pedro Álvarez de Toledo Osorio, V marqués de Villafranca del Bierzo, y de Elvira de Mendoza. Desde pequeño fue caballero y Trece de la Orden de Santiago, duque de Fernandina y príncipe de Montalbán.  

Comenzó a servir en 1606 en las galeras a las órdenes de su padre y llegó a ser, en 1623, capitán general de las galeras de España. En este cargo, participó en la defensa de Cádiz de 1625 y obtuvo una gran victoria contra Francia en Santa Margarita y San Honorato (1636).  

Fue capitán general de los Consejos de Estado y Guerra del rey Felipe IV de España, convirtiéndose en uno de sus hombres de confianza. Se negó a aceptar el cargo de teniente de general de la mar hasta que Felipe IV no hiciera efectivo este nombramiento. Su negativa le lleva a ser procesado por desobediencia al monarca y a enfrentarse al Conde-Duque de Olivares.

El Conde-duque de Olivares, celoso, lo depuso de sus cargos y lo encerró en el castillo de  Villaviciosa de Odón. Tras la caída del valido, fue repuesto en sus cargos y añadió 400000 ducados a su hacienda, como recompensa por haber sido castigado sin formación de causa.

Familia 
El marqués se casó en Madrid, el 18 de agosto de 1609 con María de Mendoza, hija de Rodrigo de Mendoza y de Ana de Mendoza, VI duquesa del Infantado. El matrimonio no tuvo descendencia.

Su patrimonio y sus títulos pasaron a su sobrino, Fadrique Álvarez de Toledo Osorio, a su muerte en Madrid el 21 de enero de 1649.

Ancestros

Referencias 

Treces de la Orden de Santiago
Generales de España del siglo XVII
Almirantes de España del siglo XVII
García
Duques de España
Familia de los Mendoza
Marqueses de Villafranca del Bierzo
Nacidos en Nápoles
Fallecidos en Madrid